Смирновское сельское поселение — муниципальное образование сельское поселение в России:

 Смирновское сельское поселение — в составе Солнечногорского района Московской области
 Смирновское сельское поселение — в составе Далматовского района Курганской области
 Смирновское сельское поселение — в составе Нижнеомского района Омской области
 Смирновское сельское поселение — в составе Казанского района Тюменской области